Yotala (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Yotala (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente